Catch the Rainbow: The Anthology — збірка англійської групи Rainbow, яка була випущена 18 березня 2003 року.

Композиції 
 Man on the Silver Mountain - 4:37
 Sixteenth Century Greensleeves - 3:29
 Catch the Rainbow - 6:38
 Tarot Woman - 5:59
 Starstruck - 4:06
 Stargazer - 8:26
 Light in the Black - 8:13
 Mistreated - 13:06
 Long Live Rock 'n' Roll - 4:23
 Gates of Babylon - 6:46
 Kill the King - 4:28
 Rainbow Eyes - 7:31
 Eyes of the World - 6:38
 Since You Been Gone - 3:17
 All Night Long - 3:50
 Weiss Heim - 5:13
 I Surrender - 4:01
 Spotlight Kid - 4:53
 Can't Happen Here - 3:08
 Jealous Lover - 3:11
 Death Alley Driver - 4:42
 Stone Cold - 5:17
 Tearin' Out My Heart - 4:04
 Power - 4:26
 Can't Let You Go - 4:20
 Desperate Heart - 4:03
 Street of Dreams - 4:26
 Difficult to Cure - 11:14

Джерела 
 Catch the Rainbow: The Anthology  allmusic
 Catch the Rainbow: The Anthology  last.fm

Альбоми Rainbow